Droga krajowa nr 58 (Czechy)
 Droga krajowa nr 58 (Polska)
 Droga krajowa nr 58 (Węgry)